BTH peut faire référence à :
 ;
 brevet de technicien en hôtellerie ;
 , une ancienne société britannique d'ingénierie et d'industrie lourde.

Code IATA des aéroports